Philinae é uma subfamília de coleópteros da família Vesperidae.

Sistemática
 Tribo Philiini (Thomson, 1861)
 Gênero Aliturus (Fairmaire, 1902)
 Gênero Doesus (Pascoe, 1862)
 Gênero Heterophilus (Pu, 1988)
 Gênero Mantitheus (Fairmaire, 1889)
 Gênero Philus (Saunders, 1853)
 Gênero Spiniphilus (Lin & Bi, 2011)

 
Subfamílias de coleópteros